Hansa 1100 steht für folgende Fahrzeugtypen der Hersteller Hansa-Lloyd und Goliath:

 Hansa 1100 (1934), 1934 bis 1939
 Hansa 1100, 1958 bis 1961 Name des Goliath GP 1100